Križanče (Cestica)
 Križanče (Bedekovčina)